The Village Smithy – film del 1915 diretto da Allen Curtis
The Village Smithy – film del 1919 diretto da F. Richard Jones
The Village Smithy – film del 1936 diretto da Tex Avery
Il fabbro del villaggio (The Village Smithy) – film del 1942 diretto da Dick Lundy